Kansikas est un patronyme finnois pouvant désigner :

Patronyme
Tuomas Kansikas (né en 1981), joueur finlandais de football
 (1923-1991), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois